Area (lateinisch für ‚Fläche‘, ‚Feld‘) steht für:
 Area, Hirnrindenfeld, siehe Zentrum (Neuroanatomie)
 Area, monotypische Falter-Gattung mit der Art Area diaphanalis
 Area (Band), italienische Jazzrock-Band

AREA steht für:
 Autoroutes Rhône-Alpes, französischer Autobahnbetreiber, Tochterunternehmen von Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR)

Siehe auch:

Abkürzung